Mallory ist der Familienname folgender Personen:

 Boots Mallory (1913–1958), US-amerikanische Schauspielerin
 Brenda Mallory (* 1957), US-amerikanische Anwältin
 Caitlin Mallory (* 1987), estnisch-US-amerikanische Eiskunstläuferin
 Carole Mallory (* 1942), US-amerikanische Schauspielerin
 Charles King Mallory, US-amerikanischer Journalist
 Daniel Mallory (* 1979), US-amerikanischer Autor, der unter dem Pseudonym A.J. Finn schreibt
 Edward Mallory (1930–2007), US-amerikanischer Schauspieler
 Francis Mallory (1807–1860), US-amerikanischer Politiker
 Frank Mallory (1862–1941), US-amerikanischer Pathologe
 George Mallory (1886–1924), englischer Bergsteiger
 George Kenneth Mallory (1900–1986) US-amerikanischer Pathologe

 Mark Mallory (* 1962), US-amerikanischer Politiker
 Meredith Mallory (1781–1855), US-amerikanischer Politiker
 Molla Mallory (1884–1959), norwegisch-US-amerikanische Tennisspielerin
 Robert Mallory (1815–1885), US-amerikanischer Politiker
 Rufus Mallory (1831–1914), US-amerikanischer Politiker

 Tamika Mallory (* 1980), amerikanische Aktivistin für Feminismus
 Trafford Leigh-Mallory (1892–1944), britischer Luftmarschall

Mallory ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mallory (Minnesota)
 Mallory (New York)
 Mallory (South Carolina)
 Mallory (Tennessee)
 Mallory (West Virginia)
 Mallory Spur (Arkansas)

Sonstiges::
 (6824) Mallory, Asteroid des Hauptgürtels
 Mallory Bluff, Kliff in der Ross Dependency, Antarktika
 Mallory Point, Landspitze an der Knox-Küste des Wilkeslands, Antarktika
 Mallory-Trichrom-Färbung, histologische Trichrom-Färbungsmethode

Siehe auch:
 Malory
 Malori
 Mallary